Amerikai Egyesült Államok
Elizabethtown, település Észak-Karolina államban
Elizabethtown, település Illinois államban
Elizabethtown, település Kentucky államban
Elizabethtown, település New York államban
Elizabethtown, statisztikai település Ohio államban
Elizabethtown, település Pennsylvania államban
Elizabethtown, település Új-Mexikó államban

Más
Elizabethtown, 2005-ös film Cameron Crowe rendezésében